Lee County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Lee County, Alabama 
 Lee County, Arkansas 
 Lee County, Florida 
 Lee County, Georgia 
 Lee County, Illinois 
 Lee County, Iowa 
 Lee County, Kentucky 
 Lee County, Mississippi 
 Lee County, North Carolina 
 Lee County, South Carolina 
 Lee County, Texas 
 Lee County, Virginia